Seuneubok Bayu (Indra Makmur), een plaats in Indonesië
Seuneubok Bayu (Banda Alam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing